Il singolare del torneo di tennis Indonesia Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Yayuk Basuki che ha battuto in finale Florencia Labat 6–4, 3–6, 7–6.

Teste di serie 

 Wang Shi-ting (semifinali)
 Florencia Labat (finale)
 Yayuk Basuki (campionessa)
 Kristine Kunce (semifinali)

 Rachel McQuillan (quarti di finale)
 Assente
 Romana Tedjakusuma (primo turno)
 Nicole Arendt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indonesia Open 1994